Жеребков, Алексей:

 Жеребков, Алексей Владимирович (род. 1967) — бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею с мячом (2003)
 Жеребков, Алексей Герасимович (1837—1922) — генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.